Мотуев Нурлан Аманканович () — киргизский политик. Имел прозвище «Угольный король».

Биография 
Родился 10 декабря 1969 года в селе Чаек Киргизской ССР (ныне Жумгальский район Нарынской области Кыргызской Республики).

После окончания школы продолжил образование в Тюменском государственном университете (1987—1994) и в Дипломатической академии США (1996—1999).

В 2000-х годах работал с собственным корреспондентом газеты «Асаба» (ныне «Жаны Агым»). Затем занялся политической деятельностью: с 2005 года был заместителем председателя Народно-патриотического движения Кыргызстана и главой Народно-патриотического движения «Жоомарт». С 2008 года — председатель Союза истинных мусульман Кыргызстана. Был кандидатом на пост президента в президентских выборах 2009 года в Киргизии, получив  голосов. В 2014 году он выдвигал свою кандидатуру на пост омбудсмена Кыргызстана.

29 августа 2016 года Нурлан Мотуев был признан виновным в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса Кыргызской Республики 226-3 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и 299 «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» по двум эпизодам и осуждён на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима; в 2018 году был переведён в колонию-поселение.

Примечания

Ссылки 
 Нурлан Аманканович Мотуев
 Нурлан Мотуев - предводитель киргизских маргиналов
 Нурлан Мотуев. Все новости персоны

Политики Киргизии
Выпускники Тюменского государственного университета
Кандидаты в президенты Киргизии